Az Emms-trófea egy díj, melyet az Ontario Hockey League Emms divízió győztese kapott. 1994–1995 óta ez a divízió a Central divízió nevet viseli. A trófeát Leighton "Hap" Emmsről nevezték el, aki sokat tett a junior hokiért.

A győztesek

Források
Az OHL hivatalos oldala

OHL trófeák